L'Équipe d'Allemagne de football est quart de finaliste de la coupe du monde de football de 1962.

Effectif

Qualification

Coupe du monde

Premier tour 
Groupe 2

Classement

Quart de finale 

1962
Allemagne de l'Ouest
Sport en Allemagne en 1962